Tiempo de respuesta puede hacer referencia a:

 Cronometría mental o tiempo de respuesta transcurrido desde la presentación de un estímulo sensorial hasta la finalización de la respuesta conductual posterior.
 Responsividad o capacidad de respuesta, qué tan rápido responde un sistema interactivo a la entrada del usuario.
 Tiempo de ida y vuelta o tiempo de respuesta en telecomunicaciones.
 Tiempo de respuesta (tecnología), lo que tarda un sistema genérico o una unidad funcional en reaccionar ante una entrada determinada.
 Tiempo de respuesta de búsqueda o de consulta, lo que tarda un servidor web en responder cuando recibe una consulta.
 Tiempo de respuesta de emergencia, lo que tardan los sanitarios o socorristas en llegar a la escena de un incidente desde el aviso de la emergencia.
 Tiempo de respuesta del turbo o turbolag, demora en la respuesta de un turbocompresor.